Ben Jonson (1572-1637), Engels toneelschrijver, dichter en acteur, tijdgenoot van Shakespeare
 Benjamin Johnson (acteur) (1665–1742), Engels acteur
 Benjamin F. Johnson (1818–1905), Amerikaans pionier
 Ben Johnson (politicus) (1858–1950)
 Ben Johnson (artiest) (1902-1967)
 Ben Johnson (acteur) (1918-1996), Amerikaans acteur
 Ben Johnson (kunstschilder) (1946), Brits kunstschilder
 Ben Johnson (atleet) (1961), Canadees sprinter
 Ben Johnson (cricketspeler) (1973) Australisch cricketspeler
 Ben Johnson (honkbalspeler) (1981)
 Ben Johnson (footbalspeler) (1981)
 Ben Johnson (voetballer) (2000), Engels voetballer
 Benjamin Johnson (wielrenner) (1983), Australisch wielrenner